Klacksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klacksjön, Värmland, sjö i Kils kommun,  (43,1 ha)
Klacksjön, Dalarna, sjö i Säters kommun,

Se även
Klackasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn